Con il termine Bernina s'individua:
Massiccio del Bernina – Un massiccio parte delle Alpi Retiche
Pizzo Bernina – Il punto più elevato (4049 m s.l.m.) del massiccio
Passo del Bernina – Un passo (2234 m s.l.m.) svizzero in Engadina, tra Sankt Moritz e Poschiavo
Distretto di Bernina – Un ex distretto del Canton Grigioni
Regione Bernina – Una regione del Canton Grigioni

Il nome Bernina si trova inoltre nelle seguenti definizioni:
Ferrovia del Bernina – Una celebre linea ferroviaria a scartamento ridotto che congiunge Tirano a Sankt Moritz
Bernina Express – Un treno espresso della Ferrovia Retica in servizio sulla tratta Tirano-Coira
Freccia del Bernina – Un treno diretto delle Ferrovie dello Stato che collegava Milano a Tirano